Samuel Irving Newhouse (1895-1979) editore statunitense;
Samuel Irving Newhouse (1927-2017) editore statunitense, figlio del precedente.